Als Kakaoerzeugnis bezeichnet man:

 allgemein Erzeugnisse aus Kakao
 Erzeugnisse aus Kakaobohnen, siehe Kakaobohne#Erzeugnisse und Teile
 einige Kakaobohnenerzeugnisse und Schokoladensorten, sowie Erzeugnisse daraus, siehe Schokoladenerzeugnis

Siehe auch:
 Kakaoverordnung, Rechtsnorm für die Zutaten, Kennzeichnung und Vertrieb von Kakao- und Schokoladenerzeugnissen für die menschliche Ernährung